Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Franse club Paris Saint-Germain hebben getraind vanaf 1957 tot op heden.

Paris Saint-Germain
Trainers
Trainers